Amster ist der Familienname folgender Personen:

 Ettel Amster (1867–1942), österreichisches Opfer der Schoa, Ehefrau von Samuel Amster
 Rob Amster (1964–2013), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Samuel Amster (1868–1942), österreichischer Kaufmann und Wohltäter, Opfer der Schoa